Гвајабо Чико има више значења:

 Гвајабо Чико (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гвајабо Чико (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику